{{Статья — Список Запусков
  | скрыть подвал = 1
  | год           = 1962
  | список        = 
{{СтрокаСпискаЗап
  | гд=1962 | мс=01 | дт=13 | чс=21 | мн=41 | ск=02 
  | комплекс =  Ванденберг 75-3-4
  | носитель =  Тор-Аджена B 327/FTV 1120
  | кол-во   = 3
  | NSSDC ID = 
  | SCN      = 
  | Wikidata = Q5281823
  | имя      =  
  | тип      = CORONA C'-6
  | статус   = неудача
}}

}}

 Литература 
 1962 USAF Space Vehicle Launches. // Aviation Week & Space Technology'', February 11, 1963, v. 78, no. 6, p. 53.

Примечания